Добрин Добрев може да се отнася за:

 Добрин Добрев (р. 1923), български офицер
 Добрин Добрев (р. 1951), български литературовед, семиотик и културолог
 Добрин Добрев (1958 – 2016), български зоолог